Comuna 7 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 7 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 7 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 7 de Duitama, Colombia.
 Comuna 7 de Cali, Colombia.
 Comuna 7 de Tunja, Colombia.
 Comuna 7 de Neiva, Colombia.
 Comuna 7 de Medellín, Colombia.